Río Blanco kan syfta på

Chile 

 Río Rayas (vattendrag, lat -42,76, long -72,85), Región de Los Lagos, 
 Río Blanco (vattendrag i Chile, Región de Aisén, lat -45,43, long -72,59), 
 Río Blanco (vattendrag i Chile, Región de Los Lagos, lat -41,68, long -72,36), 
 Río Blanco (vattendrag i Chile, Región de Los Lagos, lat -41,14, long -72,08), 
 Río Blanco (vattendrag i Chile, Región de la Araucanía, lat -38,44, long -71,99), 
 Río Blanco (vattendrag i Chile, Región Metropolitana de Santiago), 
 Río Blanco (vattendrag i Chile, Región de Tarapacá), 
 Rio Blanco (vattendrag i Chile, Región de Aisén),

Costa Rica 

 Río Blanco (vattendrag i Costa Rica, Limón, lat 10,29, long -83,84),

Ecuador 

 Río Blanco, Ecuador, flod,

Guatemala 

 Río Blanco, Guatemala, Departamento de San Marcos, 
 Municipio de Río Blanco (kommun i Guatemala),

Honduras 

 Río Blanco (vattendrag i Honduras, Departamento de Santa Bárbara, lat 15,25, long -88,52),

Mexiko 

 Río Blanco, Río Blanco, 
 Río Blanco, Oaxaca, 
 Río Blanco, Ocosingo, 
 Río Blanco kommun, Veracruz, 
 Río Blanco, Tecolutla, 
 Río Blanco, Puebla, 
 Río Blanco, Hidalgo, Huehuetla, 
 Río Blanco, Simojovel,

Nicaragua 

 Río Blanco, ort, Matagalpa,